Гарри Блоссфельд (, 1913—1986) — путешественник и собиратель растений и семян в Южной Америке.

Краткая биография 
Вместе с отцом Робертом Блоссфельдом владел крупной фирмой в Потсдаме. Предметом особого интереса была флора Бразилии, Перу и Аргентины.

В 1936 году отцом и сыном было найдено растение, которое позже было описано как типовой представитель рода, названного в их честь — .

Также их именем назван вид .

Примечания 

Биологи XX века